Davenport je anglické příjmení s těmito nositeli:

 Alan Davenport (1932–2009), kanadský inženýr, fyzik a profesor
 Harry Davenport (1866–1949), americký herec
 Jack Davenport (* 1973), anglický herec
 Lindsay Davenportová (* 1976), americká tenistka
 Marcia Davenportová (1903–1996), americká spisovatelka
 Thomas Davenport (1802–1851), americký konstruktér
 Willie Davenport (1943–2002), americký atlet

další význam

 Davenport, město ve státě Iowa, USA

 Diecéze Davenport

Anglická příjmení